Swaledale – dolina w Anglii, w Yorkshire Dales
 Swaledale – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa
 Swaledale – rasa owiec
 Swaledale – rodzaj sera